Chianni ima više značenja:
 Chianni, Firenze
 Chianni, Pisa